— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора Hokkaido Railway Company, протянувшаяся на 423 километра и соединяющая города Хакодате и Асахикава проходя через город Саппоро в губернаторстве Хоккайдо. 35-ти километровую ветку Савара, соединяющую станции Онума до станции Мори альтернативным маршрутом вдоль побережья, также включают в состав линии Хакодате.

История 
Линия является старейшей на острове. Основной целью строительства являлось установление связи с Хонсю. В настоящее время не существует единого поезда, проходящего весь маршрут линии. Линия эксплуатационно разделена на сегменты Хакодате — Осямамбе, Осямамбе — Отару, Отару — Саппоро, Саппоро — Асахикава. Участок линии Осямамбе — Отару перестал быть главной магистралью в центральной части острова, уступив это место линии Муроран. Общая протяженность линии вместе с веткой Савара составляет 458,2 км — это самая протяженная линия Хоккайдо.

Участок Хакодате — Осямамбе продолжает быть основным маршрутом грузовых и пассажирских поездов, следующих с Хонсю в Саппоро. В настоящее время, эти поезда после станции Осямамбе следуют по линиям Муроран и Титосэ.

Участок Осямамбе — Отару, с другой стороны, стал местной малодеятельной линией. Маршрут, который соединяет Осямамбе с Саппоро через линии Муроран и Титосэ известен как «Приморский маршрут» («Umi-sen»), в то время как линию Хакодате называют «Горным маршрутом». До 1940 года экспрессы ходили по горной линии, но ввиду меньшего радиуса кривых, скорости на этом участке значительно ниже, чем на приморском маршруте. Как следствие, приморский маршрут, будучи на 30 км длиннее, все равно предпочтительнее горного. Более того, вдоль горной линии проживает значительно меньше населения. Поэтому постепенно поток поездов был перемещен на приморскую линию, и с 1986 года по линии ходят исключительно местные поезда.

Техническая информация 
Участки Хакодате - Онума и Отару - Асахикава являются двухпутными на всем протяжении. На участке Мори - Осямамбе линия однопутная с двухпутными вставками. Горные участки Онума - Мори, Осямамбе - Отару и линия Савара имеют по одному пути.

Участок Отару — Асахикава электрифицирован (включая первый на острове электрифицированный участок Отару — Такикава). Это самый загруженный участок линии, так как он соединяет два крупнейших города Хоккайдо — Саппоро и Асахикаву. Через этот участок также идет связь с северными и северо-восточными районами острова. В районе Саппоро (участок Отару — Ивамидзава) линия используется для пригородных перевозок, поезда ходят часто. Здесь действует посадочный талон «Kitaca».

В 1988 был также электрифицирован участок от Горёкаку до Хакодате, как часть линии через тоннель Сэйкан. В течение 2015 года этот участок электрификации был продлен на север до Син-Хакодате-Хокуто. По нему были запущены электропоезда Hakodate Liner для связи Хакодате со станцией Хоккайдо-синкансэна.

Именные поезда

Скорые поезда 
 Iris Хакодате - Осямамбе
 Niseko Liner Ранкоси/Куттян - Саппоро
 Home Liner Отару/Тэинэ - Саппоро
 Ishikari Liner Отару - Эбэцу/Ивамидзава/Такикава
 Airport Отару/Хосими/Тэинэ/Саппоро - Сироиси - Новый Аэропорт Титосэ
 Некоторые составы Airport на станции Саппоро переходят на маршрут экспресса с ограниченным числом остановок Super Kamui

Экспрессы с ограниченным числом остановок 
 Super Hokuto, Hokuto Хакодате - Осямамбе - Хигаси-Муроран - (Сироиси) - Саппоро
 Super Kamui Саппоро - Асахикава
 Super Sōya, Sarobetsu Саппоро - Асахикава - Вакканай
 Okhotsk Саппоро - Асахикава - Абасири

Ночные экспрессы 
Примечание: с 21 марта 2016 в связи с запуском Хоккайдо-синкансэна все пассажирские поезда узкой колеи, включая ночные, через тоннель Сэйкан отменены!
 Hokutosei, Cassiopeia  Уэно - (Горёкаку) - Хакодате - Осямамбе - Хигаси-Муроран - (Сироиси) - Саппоро (до 21 марта 2016)
 Twilight Express Осака - (Горёкаку) - Осямамбе - Хигаси-Муроран - (Сироиси) - Саппоро (до 16 мая 2015)
 Hamanasu Аомори - (Горёкаку) - Хакодате - Осямамбе - Хигаси-Муроран - (Сироиси) - Саппоро (до 21 марта 2016)

Станции 
Остановки: Э - остановки особых экспрессов, C - скорых поездов 
Поезда, останавливающиеся на остановке, отмечены знаком "+", проезжающие мимо - "-".
Путевое развитие: | - на раздельном пункте нет путевого развития, || - раздельный пункт на двухпутной линии, /\ - начало двухпутной вставки на раздельном пункте, \/ - конец двухпутной вставки на раздельном пункте, ◇ - на раздельном пункте есть возможность разъезда поездов.

Происшествия 
В августе 2013 года 3 вагона грузового поезда из 20-ти вагонов сошли с рельсов недалеко от Якумо, так как поезд совершил наезд на двухметровый ствол дерева упавшего на пути. Хотя пострадавших не было, движение по линии от станции Хакодате было временно перекрыто.

Источники 

Железнодорожные линии Японии
Здания и сооружения префектуры Хоккайдо